Ženská čtyřhra Shenzhen Open 2017 probíhala v první polovině ledna 2017, jakožto událost úvodního týdne sezóny. Do deblové soutěže šenčenského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byla dvojice Vania Kingová a Monica Niculescuová, které na turnaji nestartovaly společně. Američanka Kingová do turnaje vůbec nezasáhla a spoluhráčkou Rumunky Niculescuové se stala krajanka Simona Halepová, se kterou v úvodním kole nestačila na ruský pár Natela Dzalamidzeová a Veronika Kuděrmetovová.

Vítězem se stal druhý nasazený česko-čínský pár Andrea Hlaváčková a Pcheng Šuaj, který ve finále zdolal rumunsko-ukrajinské turnajové trojky Ioanu Ralucu Olaruovou s Olgou Savčukovou výsledkem 6–1 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly třetí společnou trofej ze čtyř turnajů, do nichž nastoupily. Sérii neporazitelnosti tak prodloužily na 12 utkání. Hlaváčková vybojovala jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Pcheng to bylo dvacáté první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Raquel Atawová /  Sü I-fan (semifinále, odstoupily)
 ''' Andrea Hlaváčková /  Pcheng Šuaj (vítězky)
  Ioana Raluca Olaruová /  Olga Savčuková (finále)
  Simona Halepová /  Monica Niculescuová ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shenzhen Open
WTA Tour 2017